Mad Max kan avse:
 Mad Max (franchise) - filmfranchisen om Max Rockatansky.

Filmer
 Mad Max (film) (1979) - första filmen i serien.
 The Road Warrior (1981) - andra filmen i serien.
 Mad Max bortom Thunderdome (1985) - tredje filmen i serien.
 Mad Max: Fury Road (2015) - fjärde filmen i serien.
 Mad Max: The Wasteland (TBA) - femte filmen i serien.